

Pessoas 
 Mackenzie Crook
 George Crook
 Paul Crook

Localidades 
 Crook (Colorado)
 Crook (Durham)
 Condado de Crook
Ou ainda:
 Camp Crook

Desambiguação